Кыпа-Катарылькы (устар. Кыпа-Катарыль-Кы) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Приток Катарыль-Кы. Длина реки составляет 21 км.

Система водного объекта: Катарыль-Кы → Таз → Тазовская губа → Карское море .

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300069695.

Примечания 

Притоки Катарылькы
Реки Красноселькупского района